WRT может означать:

 World Rally Team — общая часть названия многих команд, участвующих в Чемпионате Мира по Ралли (), напр.:
 Citroën Total World Rally Team
 Munchi's Ford World Rally Team
 Subaru World Rally Team
 Suzuki World Rally Team
 и др.
 WRT — код авиакомпании Wright Air Lines согласно ICAO.